Il singolare  del Calabasas Pro Tennis Championships 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Donald Young era il detentore del titolo, ma ha perso in semifinale contro Marinko Matosevic.

Matosevic ha battuto in finale 2–6, 6–4, 6–3 Ryan Sweeting.

Teste di serie

 Donald Young (semifinali)
 Ryan Sweeting (finale)
 Robert Kendrick (semifinali)
 Carsten Ball (primo turno)

  Izak van der Merwe (primo turno)
  Marinko Matosevic (campione)
  Kevin Kim (primo turno)
  John Millman (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Calabasas Pro Tennis Championships 2010